hrabstwo Smith (ang. Smith County) w USA, w stanie Kansas
 hrabstwo Smith (ang. Smith County) w USA, w stanie Missisipi
 hrabstwo Smith (ang. Smith County) w USA, w stanie Tennessee
 hrabstwo Smith (ang. Smith County) w USA, w stanie Teksas